norvég nép
 norvég nyelv
 bokmål
 nynorsk
 Norvégia

 norvég építészet
 norvég festészet
 norvég filmművészet
 norvég színház
 norvég tánc
 norvég zene